Dieter Ehrlich ist der Name folgender Personen:

* Dieter Ehrlich (Hockeyspieler) (* 1941), deutscher Hockeyspieler 
 Dieter Ehrlich (Musiker) (1964–2005), deutscher Musiker und Komponist, Mitglied von Schleim-Keim